Non-Stop Erotic Cabaret — дебютный студийный альбом английского синти-поп дуэта Soft Cell, выпущенный в Великобритании 27 ноября 1981 года. на лейбле Some Bizzare Records. Альбом получился коммерчески успешным и получил смешанные оценки критиков. Мировым хитом стал сингл «Tainted Love» (перепевка песни соул-певицы Глории Джонс), возглавивший чарты во всем мире и ставший самым продаваемым британским синглом 1981 года в США. В результате успеха сингла предзаказы альбома составили более чем 200 000 копий. Синглы «Bedsitter» и «Say Hello, Wave Goodbye» также вошли в пятерку лучших синглов Великобритании.

Запись 
Альбом был записан с очень маленьким бюджетом с помощью рекордера Revox, драм-машины и бас-синтезатора фирмы Roland, а также синклавиром фирмы NED. Группа вызвала полемику в Великобритании из-за песни «Sex Dwarf», клип на которую был запрещен из-за сцен садомазохистского характера.

Награды 
CMJ New Music Report включил Non-Stop Erotic Cabaret в список топ-25 колледж радио-альбомов всех времен. Американский журнал Out поместил альбом на 66 место в их списке 100 величайших гейских альбомов всех времен. Альбом также был включен в книгу Роберта Димери 1001 Albums You Must Hear Before You Die.

Список композиций

Участники записи 
 Марк Алмонд — вокал
 Дэвид Болл — бэк-вокал, синтезаторы, электронные и акустические инструменты

Сертификация

Примечания 

Дебютные альбомы 1981 года
Альбомы Some Bizzare Records
Альбомы Sire Records
Альбомы Vertigo Records
Альбомы Mercury Records
Альбомы Soft Cell